Patricia Bosshard (1965- ), musicienne et compositrice vaudoise. 
 Rodolphe-Théophile Bosshard (1889-1960), artiste-peintre suisse.